Gekuifde draadkolibrie
 Groene draadkolibrie
 Koperen draadkolibrie
 Zwartbuikdraadkolibrie